Адміністративний поділ Північної Македонії включає 80 общин (громад) і місто Скоп'є, як самостійну одиницю місцевого самоврядування. Подібний розподіл установлений Законом про територіальну організацію й місцеве самоврядування, прийнятому в 2004 році. Столиця Скоп'є має статус загального адміністративного центра, — община, а також включає 10 міських общин: Аеродром, Бутел, Газі-Баба, Герче-Петров, Карпош, Кісела-Вода, Сарай, Центр, Чаір і Шуто-Орізарі.

Найбільшою за населенням є Куманово — 105 484 жителі, а найменшою — община Вранештіца — 1322 жителі. Найбільшою за площею є Прилеп — 1194 км², а найменшою — община Чаір — 3,5 км².

Регіони 

Північна Македонія також розділяється на 8 статистичних регіонів: Вардарський, Східний, Пелагонійський, Полозький, Північно-Східний, Скоп'євський, Південно-Східний і Південно-Західний регіони.

Общини Македонії

Примітки

Див. також 

 ISO 3166-2:MK
 NUTS Північної Македонії

Посилання 

 
Списки:Північна Македонія
Північна Македонія